Aleksiej Iwanowicz Iwanow (1890-1976) – rosyjski i radziecki historyk cerkwi
 Aleksiej Petrowicz Iwanow (1904-1982) – radziecki baryton operowy
 Aleksiej Grigorjewicz Iwanow (1920-1944) – dowódca grupy partyzanckiej, bohater ZSRR
 Aleksiej Wiktorowicz Iwanow (ur. 1969) – rosyjski pisarz
 Aleksiej Jewgienjewicz Iwanow (ur. 1980) – rosyjski piłkarz
 Aleksiej Władimirowicz Iwanow (ur. 1981) – rosyjski piłkarz
 Aleksiej Aleksandrowicz Iwanow (ur. 1981) – rosyjski zapaśnik
 Aleksiej Andriejewicz Iwanow – rosyjski piłkarz (ur. 1983)
 Aleksiej Władimirowicz Iwanow (ur. 1985) (ur. 1985) – rosyjski hokeista
 Aleksiej Siergiejewicz Iwanow (ur. 1988) – rosyjski hokeista
 Aleksiej Michajłowicz Iwanow (ur. 1989) – rosyjski piłkarz